

Клик 
 Клик, Шэннан (род. 1983) — американская топ-модель.
 Клик-химия
 «Клик: с пультом по жизни» — американский фильм 2006 года.
 То же, что крик, зов; звонкий унылый голос птицы:
 кликовой лебедь — то же, что лебедь-кликун, желтоклювый или желтоносый лебедь (cygnus musicus);
 кликовая утка — то же, что подсадная утка;
 кликовой список (устар.) — именной список, для переклички;
 кликать — громко звать, кричать.

Click 
 Сленг. от  — щелчок:
 нажатие клавиши компьютерной мыши или другого указательного устройства ввода в конкретном месте / на определённом элементе;
 кликать — щёлкать (клавишей мыши);
 в фонетике — одно из названий щёлкающих согласных.
 Hyundai Click — обозначение автомобиля Hyundai Getz.
 klick — в английском языке жаргонное название километра.